Cabo de Hornos kan syfta på:

Chile 

 Cabo de Hornos (kommun), 
 Kap Horn, udde,